Uhart bezeichnet:

 Hebe Uhart (1936–2018), argentinische Schriftstellerin

 Uhart-Cize, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Uhart-Mixe, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques

Siehe auch:
 University of Hartford (UHart)